Survive () — многозначный термин.

Музыка 
 Survive — американская группа.

Альбомы 
 Survive — альбом американской трэш-метал-группы Nuclear Assault.
 Survive — альбом японской рок-группы B’z.
 Survive — альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius